Журавлёв, Дмитрий:
 Журавлёв, Даниил Арсентьевич (1900—1974) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.
 Журавлёв, Даниил Николаевич (род. 2000) — российский хоккеист.